

Поспілова — присілок, Гаринський міський округ, Свердловська область
 Поспілова — присілок, Упоровський район, Тюменська область